Leopold I (tyska Georg Christian Friedrich, franska Georges Chrétien Frédéric, holländska George Christiaan Frederik), född 16 december 1790 på slottet Ehrenburg, Coburg, Sachsen-Coburg-Saalfeld, död 10 december 1865 i Bryssel, var belgarnas kung 1831-1865.

Biografi 
Han var son till Frans Fredrik av Sachsen-Coburg-Saalfeld och Augusta av Reuss-Ebersdorf. Som ung inträdde han i den ryska armén, som han efter en tids bortavaro tillhörde under kriget 1813-16.

Han gifte sig den 2 maj 1816 med Charlotte av England (född 1796, död 4 november 1817), enda barn till Georg IV av Storbritannien, och presumtiv tronarvinge. Prinsessan Charlotte avled dock redan året efter giftermålet i barnsäng. (Hon hade värkar i femtio timmar innan hon födde en dödfödd son; dagen efter förlossningen avled hon till följd av svåra blödningar).

Leopold glömde aldrig sin första hustru, efter vars död han levde kvar i London som privatman. 1828-31 hade han ett förhållande med en ung skådespelerska, Karoline Bauer, som utseendemässigt var en kopia av Charlotte, men avslutade förhållandet då han besteg Belgiens tron.

Leopold fick 1829 förfrågan att bli Greklands kung (Hellenernas kung), men tackade nej. Däremot antog han 1831 (efter belgiska upproret) erbjudandet att bli belgarnas förste kung. Han började sin regering 21 juli 1831, vilket därefter är Belgiens nationaldag.

Som kung anslöt sig Leopold till parlamentarismens grundprinciper. Han hade ett starkt inflytande över europeisk politik (inte minst över systerdottern Viktoria av Storbritannien) och anlitades ofta som medlare och politisk rådgivare.

Efter fjorton år som änkeman gifte han om sig, av politiska och dynastiska skäl, den 9 augusti 1832 med Marie Louise av Orléans (1812-1850), dotter till kung Ludvig Filip I av Frankrike)

Barn
Louis-Philippe Leopold Victor Ernst, född 24 juli 1833, död 16 maj följande år.
Leopold II av Belgien född 1835, död 1909
Filip av Flandern född 1837, död 1905
 Charlotte av Belgien född 1840, död 1927; gift med Maximilian av Österrike, kejsare av Mexiko.

Anfäder

Källor

Externa länkar

 Officiell biografi
 Belgiens kungahus
 Hertighuset Sachsen-Coburg-Gotha
 Storbritanniens kungahus
 Frankrikes kungahus

Belgiens regenter
Huset Wettin
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer i Belgien under 1800-talet
Födda 1790
Avlidna 1865
Män